Plaatsen in de VS:
Waco (Georgia)
Waco (Missouri)
Waco (Nebraska)
Waco (North Carolina)
Waco (Texas), bekend geworden door de inval door de FBI bij de Branch Davidians aldaar, en de ontploffing van een kunstmestfabriek
Waco (dialect), dialect van het Wichita
Waco (film) een film uit 1966
Waco (vliegtuig)
Waco (televisieserie), een tv-serie uit 2018

Zie ook
Weaver Aircraft Company of Ohio (WACO), voormalig Amerikaans vliegtuigmaker (1919–1946)
Westfriesche Auto Car Onderneming (WACO), voormalig busbedrijf in Hoorn, Noord Holland (1930–1943)